Ла-Ліга 2021—2022 — 91-й чемпіонат Іспанії з футболу стартував 13 серпня 2021 року, а фінішував 22 травня 2022 року. Реал Мадрид став чемпіоном Іспанії в 35-й раз.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди

Стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Найкращі асистенти

Хет-трики 

Примітки
4 Гравець забив 4 голи(H) – Вдома(A) – Гості

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ла Ліга на soccerway  

Сезони іспанської Прімери
Іспанія
Іспанія
2021 в іспанському спорті
2022 в іспанському спорті